Rio Vena kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Rio Vena (vattendrag i Italien), Trentino-Alto Adige,

Spanien 

 Río Vena, vattendrag, Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 

Robotskapade Italienförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar